Huangcun (kinesiska: 黄村镇, 黄村) är en köping i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 23 kilometer söder om stadskärnan.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Peking
WP:Projekt Kina